Huyu bezeichnet:

 Huyu (Dai) (胡峪乡), Gemeinde im Kreis Dai in der chinesischen Provinz Shanxi
 Huyu (Ruili) (户育乡), Gemeinde der Stadt Ruili in der chinesischen Provinz Yunnan